Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Houston 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Katerina Maleeva che ha battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario 6-1, 1-6, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (semifinali)
 Zina Garrison (semifinali)

 Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Katerina Maleeva (Campionessa)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Houston 1990